Колфилд, Коулфилд () — английская фамилия.

  — американский телепродюсер, лауреат премии «Эмми» за сериал «Игра престолов» (2015, 2016, 2018, 2019).
  (1828—1887) — американский политик, член Палаты представителей (1875—1877).
 Колфилд, Генри:
  (1873—1966) — американский политик, губернатор штата Миссури (1929—1933).
  (1936—2012) — американский физик, обладатель золотой медали Общества оптики и фотоники (2005).
  (1888—1972) — американская учительница, слепая; обладатель Президентской медали Свободы за организацию образования и реабилитации для слепых детей в Таиланде и Вьетнаме (1963).
  (род. 1965) — британская актриса и комедиантка, номинантка на премию Chortle стендап-комедиантке (2002) и ведущему (2004).
 Колфилд, Джоан (1922—1991) — американская модель и актриса.
 Колфилд, Джон:
  (1917—1986) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсола в составе клуба «Филадельфия Атлетикс».
  (1944—2006) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Ричмонд».
  (род. 1951) — американский дипломат, поверенный в делах США в Венесуэле (2008—2009), глава отдела по интересам США на Кубе (2011—2014).
  (род. 1964) — ирландский футболист и тренер, чемпион Ирландии в качестве тренера клуба «Корк Сити» (2017).
  (род. 1997) — британский регбист, игрок Премьер-лиги Англии в составе клубов «Эксетер» и «Уоспс».
  (род. 1973) — британский политик, член Палаты общин (2018).
  (род. 1960) — британский фармаколог, лауреат премии Лилли Британского фармакологического общества (2009).
  (род. 1988) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Женской австралийской футбольной лиги «Уэст Кост».
 Колфилд, Патрик (1936—2005) — британский художник.
  (род. 1959) — британский футбольный тренер, чемпион Шотландии в качестве тренера клуба «Глазго Сити» (2005, 2008—2010).
  — американский политолог, канцлер Юго-Восточного университета Аляски (с 2015).
  (род. 1963) — канадский правовед, лауреат премии Сэндфорда Флеминга Канадского королевского института (2020).
  (1804—1862) — англиканский священник, 1-й епископ Нассау (1861—1862).
 Коулфилд, Эмма (род. 1973) — американская актриса.
 Холден Колфилд — главный персонаж романа Джерома Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».